

Sigle 
 LEB – Liga Española de Baloncesto, lega minore spagnola di pallacanestro

Codici 
 LEB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lebanon Regional, Lebanon / Hanover / White River (New Hampshire), Stati Uniti